А-3 — планёр конструкции К. К. Арцеулова, построенный в 1908.

Конструкция 
Размах крыла собственного «вихревого» профиля 5 метров с площадью несущей поверхности 9 м. Не имел кабины.

История 
На своём третьем планере А-3 К. К. Арцеулову удалось выполнить четыре кратковременных подлёта с горы Куш-Кая в окрестностях Феодосии. В пятом полёте планер потерпел аварию и не восстанавливался.

См. также 
 А-5 (планёр)
 Планеризм

Факты 
Есть также линейка планеров с аналогичным названием О. К. Антонова, которого с К. К. Арцеуловым связывали длительные деловые и дружеские отношения. Планёр с таким наименованием является дальнейшим развитием планёра А-2.

Литература 
 Техника — молодёжи, № 08 за 1980, стр. 34-38.

Примечания

Ссылки 
 История планеризма в Советском Союзе
 Воздухоплаватель — внук мариниста
 Биография и достижения К. К. Арцеулова 

Планёры